TDP est un sigle pouvant désigner :
 Territoires de progrès, parti politique français ;
 le Parti de la démocratie socialiste (), parti politique de Chypre du Nord ;
 l'enveloppe thermique, en anglais .